Камео Альфреда Хичкока — эпизодические роли Альфреда Хичкока, сыгранные им в собственных фильмах. В серии интервью с Франсуа Трюффо в 1966 году режиссёр рассказал, что изначально его появления были обусловлены простыми техническими причинами, впоследствии же ставшие его фирменным стилем:

В 1950 году в статье «Мастер саспенса: самоанализ» для The New York Times Хичкок писал:

Всего Хичкок сыграл 39 камео в 37 своих собственных картинах (в фильмах «Верёвка» и «Под знаком Козерога» — по два раза). Впервые он появился в немой киноленте «Жилец» в 1927 году. После переезда в Голливуд в 1940 году, начиная с «Ребекки», он снимается в каждом фильме.

Режиссёр появляется перед зрителем в различных сюжетных ситуациях. Чаще всего он один, в роли случайного прохожего, в общественных местах (железнодорожных станциях, аэропортах) в толпе людей, нередко использует общественный транспорт (автобусы, поезда, метро). В кадре выполняет различные действия: переносит музыкальные инструменты (скрипку, виолончель, контрабас, трубу), курит, играет в карты, читает книгу или газету. В фильмах «В случае убийства набирайте „М“», «Спасательная шлюпка», «Верёвка» Хичкок не появляется на экране вживую — он запечатлён на фотографии, в газетной рекламе, его силуэт мерцает на уличной вывеске.

Список камео

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альфред Хичкок
Хичкок